Petegem bezeichnet:
 Wortegem-Petegem, Gemeinde in der Provinz Ostflandern in Belgien
 Petegem-aan-de-Schelde, Ortsteil der belgischen Gemeinde Wortegem-Petegem
 Petegem-aan-de-Leie, Teilgemeinde der belgischen Stadt Deinze

Van Petegem ist der Name folgender Personen:
 Arne Van Petegem (* 1973), belgischer Musiker, bekannt als Styrofoam und Tin Foil Star
 Kelly Van Petegem (* 1999), belgische Bobfahrerin 
 Peter Van Petegem (* 1970), belgischer Radrennfahrer